Tavistock peut désigner :

Toponyme

États-Unis 
 Tavistock, borough situé dans le New Jersey.

Grande-Bretagne 
 Tavistock, ville du Devon, en Angleterre ;
 Tavistock Square, place de Londres, dans le quartier de Bloomsbury.

Personnes 
 Francis Russell, marquis de Tavistock (1739-1767), homme politique et aristocrate britannique.

Autres usages 
 Tavistock Clinic
 Tavistock Institute

Homonymie de toponyme